Tânia Carvalho — jornalista, radialista e apresentadora de televisão brasileira.
 Tânia Carvalho (coreógrafa) — artista portuguesa.